A66 är en motorväg i Hessen i Tyskland.

Trafikplatser

|}

A066
A066
Listor över avfartsnummer